L'Affaire Pélican () peut désigner :
 L'Affaire Pélican, roman de John Grisham, publié en 1992 ;
 L'Affaire Pélican, film d'Alan J. Pakula, adapté du roman, sorti en 1993.